Lomna kan syfta på följande platser:

Polen 

 Łomna, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat nowodworski,

Slovakien 

 Lomná (vattendrag i Slovakien), Žilina,

Tjeckien 

 Lomná (vattendrag i Tjeckien), Mähren-Schlesien, 
 Dolní Lomná, ort, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar